SQI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sterling (Illinois) (Stati Uniti)
 sqi – codice ISO 639-2 della lingua albanese